Сунцзян — бывшая провинция Китайской республики
 Сунцзян — район городского подчинения города центрального подчинения Шанхай (КНР).
 Мечеть Сунцзян — старейшая мечеть в Шанхае, расположенная в районе Сунцзян.